O Torneio de Berna de 1985, ou Philips Cup de 1985 foi um torneio de futebol de caráter amistoso, realizado em Berna, Suíça, no ano de 1985. Contou com a participação de quatro equipes.

Participantes 
  Borussia Mönchengladbach
  Botafogo
  Servette
  Young Boys

Tabela

Semifinais

Finais

Disputa do terceiro lugar

Decisão 

 Botafogo: Luiz Carlos, Josimar, Marinho, Oswaldo (Leiz) e Wagner Pepeta; Alemão, Renato e Elói; Petróleo, Baltazar e Antônio Carlos (Helinho). Técnico: Abel Braga.
 Borussia Mönchengladbach: Sude, Bruns, Borowka, Drehsen e Frontzeck; Rahn, Lienen (Krauss) e Hochstaetter; Hannes, Mill e Criens (Pinkall). Técnico:

1985
1985 no futebol